Příjmení Šiška nosí více významných osobností:

 Alois Šiška (1914–2003) – český letec, válečný hrdina, pilot RAF, generálmajor
 Anna Šišková (* 1960) – slovenská herečka
 Josef Šiška – český duchovní
 Karol Šiška (1906–2000) – československý lékař (jako první provedl v ČSSR transplantaci srdce), poslanec FS za normalizace
 Lubomír Šiška (1925–1988) – český báňský inženýr, vysokoškolský učitel a politik, poúnorový poslanec KSČ
 Ľudovít Šiška (1924–??) – slovenský, poúnorový bezpartijní poslanec
 Markéta Šišková (* 1962) – česká grafička, ilustrátorka a animátorka
 Miroslav Šiška (* 1952) – český publicista, redaktor v deníku Právo
 Petr Šiška (* 1965) – český textař
 Vladimír Šiška (* 1965) – český manažer a státní úředník

Externí odkazy